Ärztlicher Verein ist der Name folgender Berufsverbände:

 Ärztlicher Verein Hamburg, gegründet 1816
 Ärztlicher Verein zu Lübeck, gegründet 1809